La maison des étudiants ou maison de l'étudiant (MDE) est une structure administrative et résidentielle présente sur beaucoup d'universités françaises. Ces maisons sont des lieux d'animation de la vie étudiante comprenant en général des locaux associatifs, des espaces de détente, des salles de pratique artistique et de la petite restauration.

Elles peuvent être de taille très différentes selon les universités et de ce fait développer une vie étudiante d'ampleur plus ou moins importante.

Leur mode de gestion est très variable : dans certains cas, le lieu est entièrement géré par l'administration de l'université et peut héberger des services de l'université ; ailleurs existent des conseils de gestion regroupant administration et étudiants ; enfin le lieu peut être laissé entièrement à la disposition d'une association gestionnaire.

 Cette notoriété est en partie liée à l'ancienneté des MDE ; celle de Lille a ouvert dès 1907, initialement rue de Valmy.

Les 17 et  ont eu lieu les troisièmes Rencontres nationales des maisons de l'étudiant à Paris.

Références

Vie étudiante